Яйю:

 Яйю (приток Выми) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Яйю (приток Шомвуквы) — река в России, протекает в Республике Коми.